Az 1988–1989-es magyar női kézilabda-bajnokság a harmincnyolcadik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-6. és a 7-14. helyezettek egymás közt még két kört. A bajnokságot másfél év alatt játszották le, utána áttértek az őszi-tavaszi rendszerre.

A bajnokság közben a Herz SC és a Ferencvárosi TC egyesült Herz-Ferencvárosi TC néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1989
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1988
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag